Еоган I (д/н — 937) — король Стратклайду в 908/915—937 роках. У валлійців відомий як Овейн ап Динфал I.

Ім'я Еогана свідчить про те, що він був членом Стратклайдської династії. Ймовірно був сином короля Думнагуала V. Посів трон між 908 і 915 роками. У 910-х роках розділив королівство з Домналлом макАед. Також припускають, щоо увійшов до союзу, утвореного Етельфледою, королевою Мерсії, проти данів. Останні водночас почали війни проти норманів. Спільно з Шотдландією до 918 року успішно діяв проти Рагнальда I, короля Йорвіку, зайнявши землі біля Солвей-Ферт.

Втім після смерті Етельфледи коаліція розпалася, чим скористалися дани. Припускають, щоо допомагався Костянтину II королю Шотландії, разом з яким бився у битві при Корбріджі, але союзники зазнали поразки від данів Йорвіку. Їх король — Рагнальд I — або Сігтриґ I, король Дубліну, — вдерся до Стратклайду, який сплюндрував, але не домігся повної перемоги.

У 920 році разом з королями Шотландії та Йорвіку визнав зверхність Едварда, короля Вессексу. За іншою версією Еоган I разом з Костянтином II лише уклали мирну угоду, спрямовану проти норманів чи данів. На підтвердження цього стало визнання за Еоганом королівського титулу, рівного королю Вессексу. Асамблея могла відбутися в Пік-Дистрикт.

12 липня 927 року разом з королівствами Шотландія та Дехейбарт визнав зверхність вессекського короля Етельстана. Подія відбулася у містечку Еамонт (Еамонт-Брідж, поблизу Бамбурга). Присутні на зустрічі правителі оголосили про визнання над собою верховної влади короля Етельстана й присягнули не мати жодних союзів з поганцями (тобто вікінгами). Деякий час провів при дворі Етельстана. Так, він був свідком субрегула (королівської хартії) у Ворті від 20 червня 931 року.

Втім 934 року разом з Костянтином II ймовірно відмовився від залежності, що спричинило вторгнення військ Вессексу (за підтримки Гвенту і Гвінеду). Зазнав ніщивної поразки й знову підкорився. Вдруге опинився при дворі короля Вессексу, про що свідчить наявність імені та підпису як свідка в субрегулах у Сайренсестері від 935 року і двох субрегулах в Дорчестері від 21 грудня 937 року. Порядок свідків у збережених хартіях Етельстана, вказує на значне становище, яке Еоагн I мав серед інших королів, вважався третім найвпливовішим королем Британії після Етельстана і Костянтина II.

Ймовріно вже 937 року приєднався до коаліції Костянтина II і Олафа I, короля Йорвіку, проти Етельстана. Але у вирішальній битві під Брунанбургом союзники зазнали ніщивної поразки. Припускають, що в ній загинув Еоган I. Йому спадкував син Думнагуал VI.

Примітки

Джерела 
 Broun, D (2004). «The Welsh Identity of the Kingdom of Strathclyde c.900–c.1200». The Innes Review. 55 (2): 111—180.
 Charles-Edwards, TM (2013b). Wales and the Britons, 350—1064. The History of Wales. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-821731-2.
 Clarkson, T (2010). The Men of the North: The Britons and Southern Scotland (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-02-3.
 Clarkson, T (2014). Strathclyde and the Anglo-Saxons in the Viking Age (EPUB). Edinburgh: John Donald. ISBN 978-1-907909-25-2.
 Duncan, AAM (2002). The Kingship of the Scots, 842—1292: Succession and Independence. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 0-7486-1626-8.
 Hicks, DA (2003). Language, History and Onomastics in Medieval Cumbria: An Analysis of the Generative Usage of the Cumbric Habitative Generics Cair and Tref (PhD thesis). University of Edinburgh
 Hudson, BT (1994). Kings of Celtic Scotland. Contributions to the Study of World History. Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-29087-3
 Molyneaux, G (2011). «Why Were Some Tenth-Century English Kings Presented as Rulers of Britain?». Transactions of the Royal Historical Society. 21: 59–91.
 Woolf, A (2007). From Pictland to Alba, 789—1070. The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh: Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-1233-8.
Королі Стратклайда
Правителі Європи X століття